R106 (Schouwen), Recreatieve weg 106 in Renesse, Zeeland
 R106 (Spaarnwoude), Recreatieve weg 106 bij Haarlem, Noord-Holland